Би́тва при Божанси́:

 Битва при Божанси (1429) — сражение периода Столетней войны.
 Битва при Божанси (1870) — сражение времён Франко-прусской войны.